Der Independence Cup ist das älteste Fußball-Turnier Tuvalus. Es wird seit 1988 durch den Tuvaluischer Fußballverband ausgetragen. Zunächst hieß es Ten Anniversary of Tuvalu Independence Tournament (TATI). Das Turnier wurde zunächst alle zwei Jahre, zwischen 1991 und 1997 gar nicht und seit 1998 jährlich ausgetragen. 

Der Independence Cup findet für Herren in den Divisionen A und B sowie für Damen statt.

Herren

Division A

Pokalfinale

Statistik

Division B 
Der Independence-Pokal für Mannschaften der Tuvalu B-Division wird seit 1998 ausgetragen, fand aber zwischen 2001 und 2009 sowie 2012 nicht statt.

Pokalfinale

Statistik

Frauen 
Der Independence-Pokal für Frauen wird seit 2013 ausgetragen.

Pokalfinale

Statistik

Weblinks 
 Offizielle Seite des Verbandes zum Independence Cup Herren Division A (englisch)
 Offizielle Seite des Verbandes zum Independence Cup Herren Division B (englisch)
 Offizielle Seite des Verbandes zum Independence Cup Damen (englisch)

Einzelnachweise 

Independence Cup